Peón hace referencia a varios artículos como estos:

Oficio
 Jornalero o trabajador que realiza labores no especializadas o trabaja como ayudante en algunos oficios;
 Peón: Trabajador agrícola bajo un particular régimen laboral, heredero de la servidumbre en la época colonial hispanoamericana.
 en la jerga militar, a un peón subordinado o un soldado raso;
 Trato despectivo u ofensivo a un trabajador que realiza labores básicas

Mitología
 a Peón, hijo de Endimión, un personaje de la mitología griega;

Juego
 a un peón, un tipo de peonza también llamada trompo;
 a un peón, una de las piezas del ajedrez;

Localidades en España
 O Peón (La Coruña), lugar de la parroquia de Laraxe, municipio de Cabanas, provincia de La Coruña;
 Peón (León), localidad del municipio de Toral de los Vados, provincia de León;
 Cal de Peón, lugar de la parroquia de Orbazai, municipio de Lugo, provincia de Lugo;
 O Peón (Lugo), lugar de la parroquia de Suegos, municipio de Vicedo, provincia de Lugo.

Antigua ciudad griega
 Peón, antigua ciudad del Quersoneso tracio.